Приморский — посёлок в Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Образует муниципальное образование «Посёлок Приморский».

География 
Расположен на восточном берегу залива Обуса Братского водохранилища в 24 км к северо-северо-западу от села Оса и в 125 км к северу от Иркутска. В нескольких сотнях метров к югу находится село Бильчир.

Вдоль восточной окраины посёлка проходит автодорога Иркутск — Усть-Уда (Александровский тракт).

Население 

Национальный состав (2002): русские — 90 %.

История 
Посёлок основан летом 1961 года, во время массового переселения населённых пунктов из подлежащих затоплению низинных мест Приангарья.

В первые годы в посёлке появились леспромхоз, магазины, жилые дома (в том числе двухэтажные), школа, детский сад, столовая, баня, общежитие, клуб, причал. В 1966 году гравийный Александровский тракт был доведён до посёлка. Позднее появились пекарня, дом быта, деревообрабатывающие предприятия. С 1980 года является административным центром сельсовета.

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Иркутская область)